Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходил с 7 по 9 марта 1997 года на катке Tor Stegny в Варшаве (Польша).

Расписание

Медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки
 Результаты на сайте SchaatsStatistieken.nl 

Чемпионаты мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях
1997 год в конькобежном спорте
Март 1997 года
Международные спортивные соревнования в Варшаве
Спорт в Польше в 1997 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Польше
Чемпионаты мира в Польше